Жорж Жан Пенвен (; 1886, Нант, Франция — 21 января 1980, Париж, Франция) — французский криптоаналитик в период Первой Мировой войны. Наиболее значимым достижением является взлом германского шифра ADFGVX.

Довоенные годы 
Жорж Пенвен родился в 1886 году во французском городе Нант. Окончил Политехническую школу как инженер добывающей промышленности, по специальности, никак не связанной с криптоанализом. После окончания обучения и до начала Первой Мировой войны Пенвен был профессором, преподавая биологию и палеонтологию. Так же он работал инженером в сфере добычи ископаемых.

Военные годы 

В 1914 году привычная жизнь Пенвена была прервана мировой войной. Французы были успешны в криптоаналитике и их Бюро шифров было одним из лучших в мире. Пенвен не имел причастия к криптографии до начала войны, но он открыл в себе призвание к взламыванию криптографических шифров после встречи с сотрудником Бюро шифров. С этого момента начинается его путь криптоаналитика.

Радио в период Первой Мировой войны уже активно использовалось и обладало весомым преимуществом быстрой передачи информации . Но оно также имело большой недостаток, ведь сообщения могли быть легко перехвачены. Именно поэтому остро встала проблема надежного шифрования. В период 1914—1918 года новые шифры основывались на уже взломанных шифрах XIX века, поэтому сложности взлома и перехвата не представляло. Но в 1918 году впервые был применен новый надежный шифр ADFGVX.

ADFGVX-шифр впервые был применен в марте 1918 года, как раз перед крупным немецким наступлением. Успех немецкого наступления основывался на факторе внезапности. Немецкие криптографы выбрали шифр ADFGVX из ряда предложенных, считая, что он обеспечивает наилучшую стойкость. Более того, в то время немецкие криптографы считали этот шифр абсолютно надежным. Трудным для взлома его делает сочетание замен и перестановок.

Подвиг Певена

Немецкая артиллерия находилась в 100 км от Парижа и готовилась к завершающему удару в начале июня 1918 года. 

Чтобы установить, где именно немцы планируют прорвать оборону, союзникам было жизненно необходимо взломать шифр ADFGVX. Пенвен работал день и ночь, похудел на 15 килограммов и довел себя до изнеможения. Но итоге, несмотря на проблемы он сумел дешифровать сообщение ночью 2 июня. Удача Пенвена привела к появлению лавины других дешифровок, среди которых было сообщение, содержащее приказ: «Боеприпасы для стремительного наступления. Если не видно — днём».

Успех Жоржа Пенвена помог французам. Из перехваченных сообщений стало ясно, что боеприпасы направлены из места, находящегося где-то между Мондидье и Компьеном, примерно в 80 км к северу от Парижа, где из-за яростной обороны французов у немцев не хватало боеприпасов. Нужда в боеприпасах значила, что именно здесь следует ожидать наступления немецких войск. Некоторое время спустя разведка подтвердила правильность расшифровки. За неделю до штурма немцев на предполагаемое место атаки были выдвинуты солдаты коалиции в качестве подкрепления, а также созданы необходимые укрепления. 

В итоге атака немцев утратила внезапность и была отбита после 5 дней ожесточенных сражений.

Послевоенные годы 
Заслуги Жоржа Пенвена перед отечеством были велики и, конечно, они были высоко оценены. 10 июля 1918 года он был награждён Орденом Почетного легиона, но говорить об этом в силу секретности не мог, ведь архивы были засекречены ещё 50 лет после окончания войны. 19 декабря 1973 года Пенвен был возведен в звание Великого офицера этого ордена.

После войны он был президентом нескольких компаний, а в судьбе одной компании, занимавшейся металлургией, он сыграл такую важную роль, что в 1922 году был выбран её генеральным директором. Компания использовала новые методы в металлургии, которые сделали доступным массовое производство приемлемой по цене нержавеющей стали.

Являлся в период с 1941 по 1945 председателем банка Crédit Commercial de France. В 1945 году он прекратил преподавать биологию и палеонтологию. В 1955 году стал генеральным директором компании, которая производила гипсокартон.

Смерть 
Жорж Пенвен вернулся в Париж в 1962 году. Он умер в там в 1980, когда ему было 94 года.

Примечания

Литература 

 Жельников В. Криптография от папируса до компьютера. М. 1996.
 Kahn D. , 1967.Codebreakers.,N.Y.,1967.
 Сингх С. Книга шифров. Тайная истрория шифров и их расшифровки. М. 2007.

Криптографы Франции